Osoby o tym nazwisku:
 Agnieszka Chrzanowska – polska aktorka, piosenkarka, autorka muzyki i tekstów
 Anna Chrzanowska – polska inżynierka mechaniczka
 Anna Dorota Chrzanowska – polska szlachcianka
 Hanna Chrzanowska – polska pielęgniarka, działaczka charytatywna, pisarka, pedagog, instruktorka i prekursorka pielęgniarstwa
 Katarzyna Chrzanowska – polska aktorka